

Ліпниця-Велька — гміна в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Ліпниця-Велика — село в гміні Ліпниця-Велька Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ліпниця-Велика — село в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства